Coca může znamenat
 Rudodřev koka, jihoamerický keř
 Coca-Cola, nealkoholický nápoj, původně obsahující výtažek rudodřevu koka
 Coca (Španělsko), obec ve středním Španělsku
 Hrad Coca, gotický hrad v obci Coca